Le nom Dennis (ou Denis) McCarthy (ou MacCarthy) est porté par les personnes suivantes :
Dennis McCarthy (né en 1945), un compositeur américain ;
 (1814-1886), un lieutenant-gouverneur de l'État de New York ;
Denis Florence MacCarthy (1817-1882), un poète irlandais.

Voir aussi